Ocampo ist der Name folgender Orte:

in Mexiko:
 Ocampo (Chihuahua)
 Ocampo (Coahuila)
 Ocampo (Durango)
 Ocampo (Guanajuato)
 Ocampo (Michoacán)
 Ocampo (Tamaulipas)
 Bejucal de Ocampo in Chiapas

in anderen Ländern:
 Ocampo (Camarines Sur), Stadtgemeinde in der Provinz Camarines Sur, Philippinen
 Departamento General Ocampo, Verwaltungseinheit in Argentinien  

Ocampo ist der Familienname folgender Personen:

 Augusto Ramírez Ocampo (1934–2011), kolumbianischer Politiker
 Celestino Ocampo Gaona (* 1961), paraguayischer Geistlicher, Bischof von Carapeguá
 Daiana Ocampo (* 1991), argentinische Leichtathletin
 David Samanez Ocampo (1866–1947), peruanischer Geschäftsmann und Politiker
 Diego Ocampo (* 1976), spanischer Basketballtrainer
 Felipe Ocampo (* 1953), mexikanischer Fußballspieler und -trainer
 Florián de Ocampo (um 1499–um 1555), spanischer Historiker 
 Gisela Mota Ocampo (1982–2016), mexikanische Politikerin
 Isidoro Ocampo (1910–1983), mexikanischer Künstler
 Javier Ocampo López (* 1939), kolumbianischer Schriftsteller, Historiker und Volkskundler
 Javier A. Maldonado-Ocampo (1977–2019), kolumbianischer Ichthyologe und Ökologe
 Joel Ocampo Gorostieta (* 1963), mexikanischer Geistlicher, Bischof von Ciudad Altamirano
 José Antonio Ocampo (* 1952), kolumbianischer Politiker

 Luis Moreno Ocampo (* 1952), argentinischer Jurist
 Manuel Ocampo (* 1965), philippinischer Maler

 Miguel Ocampo (1922–2015), argentinischer Maler
 Mónica Ocampo (* 1987), mexikanische Fußballspielerin
 Octavio Ocampo (* 1943), mexikanischer Maler, Bildhauer, Schauspieler und Tänzer
 Pablo Ocampo (1853–1925), philippinischer Politiker
 Satur Ocampo (* 1939), philippinischer Politiker
 Sebastián de Ocampo († 1514), spanischer Entdecker
 Silvina Ocampo (1903–1993), argentinische Schriftstellerin und Übersetzerin
 Victor Ocampo (1952–2023), philippinischer Geistlicher, Bischof von Gumaca
 Victoria Ocampo (1890–1979), argentinische Schriftstellerin, Übersetzerin und Kulturmanagerin

Ocampo steht für:
 Ocampo (Marskrater), Marskrater

Siehe auch:
 Municipio Ocampo
 Ferrocarril Ocampo, Eisenbahn in Argentinien